

Acronyme 

L'acronyme TESS peut signifier :
 test d'enseignement secondaire supérieur, en Belgique ;
 , un télescope spatial destiné à la recherche d'exoplanètes de type terrestre autour des étoiles proches et brillantes.

Culture et société

Cinéma 
 Tess est un film français de Roman Polanski (1979), inspiré du roman éponyme.

Littérature 
 Tess d'Urberville est un roman anglais de Thomas Hardy (1891).

Musique 
 Tess est un groupe français de musique hardcore.
 Tess est une chanteuse réunionnaise de musique électro-pop.

Anthroponyme

Prénom 
Tess est un prénom féminin, porté surtout aux États-Unis.

 en anglais, le diminutif de plusieurs prénoms féminins dont ,  ou leurs variantes :
 Tess Asplund (1974-), une militante suédoise devenue célèbre lors d'une manifestation contre des néonazis à Borlänge (Suède) ;
 Tess Burton (1985-), une femme politique luxembourgeoise ;
 Tess Gerritsen (1953-), un écrivain américain de suspenses romantiques et de thrillers médicaux ;
 Tess Harper (1950-), une actrice américaine ;
 Tess Johnson (2000-), une skieuse acrobatique américaine ;
 Tess Ledeux (2001-), une skieuse acrobatique française ;
 Tess Mattisson (1978-), une chanteuse suédoise ;
 Tess Merkel (1970-), une chanteuse et actrice suédoise ;
 Tess Wester (1993-), une joueuse néerlandaise de handball ;
 Tess von Piekartz (1992-), une joueuse néerlandaise de volley-ball.

Références 

Homonymie de titre
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom américain